Iliartaleeraq bezeichnet:
 Iliartaleeraq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Iliartaleeraq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland